Берні-Рив'єр (фр. Berny-Rivière) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Берні Жоффріон (фр. Bernie Geoffrion, 14 лютого 1931, Монреаль — 11 березня 2006 Атланта) — канадський хокеїст.
 Берні (Тасманія), Берні (англ. Burnie) — місто у штаті Тасманія, Австралія.
 Берні-ан-Сантерр (фр. Berny-en-Santerre) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма.
 Поджо-Берні (італ. Poggio Berni) — колишній муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Ріміні.
 Берні Ніколс (англ. Bernie Nicholls, 24 червня 1961, Дисарт ет ал) — канадський хокеїст.
 Берні Екклстоун, Бернард Чарльз «Берні» Екклстоун (англ. Bernard Charles «Bernie» Ecclestone, народився 28 жовтня 1930, біля Бангея, графство Саффолк, Велика Британія) — британський бізнесмен та функціонер автоспорту; колишній президент FOM (Formula One Management) і FOA (Formula 1 Administration) (до 2017).
 Берні (Гар) (фр. Bernis) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.
 Берні Мак, Бернард Джеффрі Маккалох (англ. Bernard Jeffrey McCullough; 5 жовтня 1957 — 9 серпня 2008), відоміший під сценічним ім'ям Берні Мак (англ. Bernie Mac) — американський актор та комік.
 Берні Парент (англ. Bernie Parent; нар. 3 квітня 1945, Монреаль, Квебек, Канада) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.
 Франческо Берні (італ. Francesco Berni; між 1497 та 1498 — 26 травня 1535) — італійський поет XVI століття.
 Берні (фільм) — чорна комедія Річарда Лінклейтера, що вийшла на екрани в 2011 році.
 Берні Сандерс, Бернард «Берні» Сандерс (англ. Bernard «Bernie» Sanders; нар. 8 вересня 1941(19410908), Бруклін, Нью-Йорк) — американський лівий політик, сенатор США.
 Берні (плутонський кратер) Берні (англ. Burney) — кратер на Плутоні, майже 300 км у поперечнику.
 Фанні Берні (, відома як  після заміжжя  Madame d'Arblay; 13 червня 1752, Кінгс-Лінн, графство Норфолк — 6 січня 1840 , Бат) — англійська письменниця.
 7149 Берні (7149 Bernie) — астероїд головного поясу
 Корнель і Берні (англ. Corneil and Bernie, Watch My Chops) — мультсеріал про Корнеля, пса-розумика, що вміє розмовляти, та про його няньку — підлітка Берні Берґеса.
 Берні Лукович (англ. Bernie Lukowich, нар. 18 березня 1952, Норт-Бетлфорд) — канадський хокеїст.
 Берні Федерко (англ. Bernard Allan Federko; 12 травня 1956, Фоум-Лейк, Саскачеван, Канада) — канадський хокеїст українського походження, центральний нападник.